El Niño (natuurverschijnsel): een sterke opwarming van het normaal koele zeewater langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan.
 La Niña: fysisch gezien het tegengestelde effect van el Niño.

Meteorologie
Oceanografie
Verschijnsel van de zee